Абдулла Тохтарович Избакиев (уйг. Абдулла Тохтар-огли Избакиев, 27 августа 1914 года — 2 июня 1990 года) — партийный и советский общественный деятель, Заместитель Министра Внутренних Дел Каз ССР, начальник Кызылординского Областного Управления Внутренних Дел.

Биография 
Родился в посёлке Талгар Илийского (ныне Талгарского) района Алматинской области.

Окончив среднюю школу, работал в колхозе «Луч Востока», в Алматинском горкоме комсомола, исполняющим обязанности председателя комитета по делам физкультуры и спорта при Совете народных комиссаров Казахской ССР (1934—1939).

Великая Отечественная Война 
Участник Великой Отечественной Войны (1942—1946). Боевую службу начинал с должности парторга батальона, закончил инструктором политуправления Степного военного округа.

Партийная работа 
После войны вновь направлен на партийную работу.

Окончив двухгодичную высшую партийную школу, стал первым секретарем Чиликского райкома компартии Алматинской области, заведующим административно-торговым отделом в обкоме партии (1947—1954).

Работа в МВД Казахской ССР 
В 1955 году Избакиева А. Т. назначают заместителем Министра Внутренних Дел Каз ССР, позже начальником Кызылординского Областного Управления Внутренних Дел, где он работал вплоть до ухода на пенсию. Жил в городе Алма-Ате.

Скончался 2 июня 1990 года. Похоронен на Кенсайском кладбище.

Награды 
Его заслуги отмечены двумя орденами Красной звезды, тремя орденами Великой Отечественной Войны 2 степени, 3 орденами «Знак Почета», 20 медалями и почётными грамотами правительства.

Избакиев Абдулла Тохтарович являлся почётным гражданином г. Талгар Талгарского района Алматинской области.

В честь Избакиева А. Т. названа улица в г. Талгар Талгарского района Алматинской области.

Литература 
 Самсакова А. Известные уйгуры 20 века. — Алматы: Издательский дом «Наш Мир», 2005.

Выпускники Алма-Атинской высшей партийной школы
Похороненные на Кенсайском кладбище